Józef Machej
 Zbigniew Machej